Název Blažim má více obcí:
 Blažim (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever;
 Blažim (okres Louny) – obec v okrese Louny…

… nebo částí obcí:
 Blažim (Neveklov) – část města Neveklov v okrese Benešov.